Мировая группа является самой высокой ступенью Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Сетка турнира

Первый раунд

Чили - Россия

Франция - Румыния

Германия - Хорватия

Бельгия - Австралия

Чехия - США

Швейцария - Испания

Беларусь - Швеция

Австрия - Аргентина

Четвертьфинал

Россия - Франция

Бельгия - Германия

США - Испания

Швеция - Аргентина

Полуфинал

Россия - Германия

Швеция - США

Финал

США - Россия

Ссылки 
Официальный сайт 

1